Guti peut désigner :
 le gentilé Guti et l'adjectif guti, qui qualifient l'ethnie des Gutis, ayant vécu en Mésopotamie aux  et  millénaires avant l'ère chrétienne et considérés comme de possibles ancêtres des Kurdes ;
 le diminutif courant Guti, qui qualifie le footballeur espagnol José María Gutiérrez.